Imię i nazwisko Wallace Bryant nosili lub noszą m.in.:
 Wallace Bryant (1863–1953) – amerykański malarz oraz łucznik, medalista olimpijski z 1904
 Wallace Bryant (ur. 1959) – amerykański koszykarz